Glendale (Arizona)
Glendale (Califórnia)
Glendale (Colorado)
Glendale (Missouri)
Glendale (Ohio)
Glendale (Oregon)
Glendale (Utah)
Glendale (Wisconsin)

Desambiguação